Kaschgaisch steht für:

 Kaschgai, ein Stammesverband und ein turksprachiges Volk im Süden des Iran
 kaschgaische Sprache, eine im Iran von etwa 1,5 Mio. Menschen gesprochene Turksprache des oghusischen Zweiges